Erika steht für:

 Erika (Vorname), weiblicher Vorname
 Erika, botanische Bezeichnung für die Gattung Heidekräuter
 Hurrikan Erika (1997), Hurrikan im Jahre 1997
 Erika (Schiff), im Jahre 1999 gesunkener Tanker
 Schreibmaschinenmodelle der Firma Seidel & Naumann sowie deren Nachfolger
 Tischkreissägemodelle der Firma Mafell
 Erika (Lied), deutsches Marschlied aus den 1930er Jahren von Herms Niel
 Erika (Zeitschrift), NS-Propaganda-Zeitschrift in den 1940er Jahren
 Erika (Funkfeuer), deutsches Funkfeuer im Zweiten Weltkrieg
 Erika, Ortsteil der Stadt  Haren (Ems) im Landkreis Emsland in Niedersachsen
 Erika, Dorf im Kreis Hohensalza, Wartheland, 1921 bis 1938 und ab 1945: Magdaleniec (Rojewo) im Powiat Inowrocławski, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 ehemaliges Polizeihaftlager der deutschen Nationalsozialisten bei Ommen (Niederlande)
 Erika (Kirsche), Sorte von Süßkirschen
 (636) Erika, Asteroid des Hauptgürtels
 Villa Erika, Bauwerk auf Rügen
 Kolonie Erika, Siedlung des Ortes Laubusch im Landkreis Bautzen in Sachsen
Siehe auch:

 Erica